Кайл Роберт Мэйси (; родился 9 апреля 1957, Форт-Уэйн, Индиана) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Пердью и Университете Кентукки, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 22-м номером командой «Финикс Санз», однако выступать за него стал только со следующего года. Позже выступал за команды «Чикаго Буллз», «Индиана Пэйсерс», «Дитор Болонья» и «Бенеттон Тревизо». Всего в НБА провёл 7 сезонов. В 1978 году Мэйси стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В 1980 году был включён в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA, а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southeastern. Всего за карьеру в НБА сыграл 551 игру, в которых набрал 5259 очков (в среднем 9,5 за игру), сделал 1214 подборов, 2198 передач, 631 перехват и 49 блокшотов.

В 1979 году Мэйси стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Сан-Хуане.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры игрока работал главным тренером в команде «Морхед Стэйт Иглс», выступающей в NCAA, которой руководил на протяжении девяти сезонов (1997—2006).

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Бенеттон»
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Игроки сборной США по баскетболу
Родившиеся в Форт-Уэйне